Die Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Chauny.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Villes d’Oyse und
 Communauté de communes Chauny-Tergnier
unter Zugang von drei weiteren Gemeinden von der aufgelösten Communauté de communes du Val de l’Ailette.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Chauny Tergnier La Fere
Département Aisne
Gegründet 2016